Sjukamp för damer vid olympiska sommarspelen 1988 i Seoul, Sydkorea avgjordes den 23-24 september.

Medaljörer

Slutlig poängställning

Referenser 
 Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1988